J.Clayton se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John Clayton
 John Clayton